Okrągłe peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Okrągłe, un village dans la voïvodie de Lublin
 Okrągłe, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Okrągłe, un village dans la voïvodie de Silésie
 Okrągłe, un village du powiat de Giżycko dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Okrągłe, un village du powiat de Ostróda dans la voïvodie de Varmie-Mazurie